Йехудия — многозначный термин:

 Йехудия (река) — постоянная река в Израиле на Голанских высотах 
 Йехудия (заповедник) — природный заповедник на севере Израиля
 Йехудия (деревня) — заброшенная деревня с археологическими раскопками в центре Голанских высот, примерно в 5 км к югу от Кацрина